Gustav-Heinemann-Brücke steht für:
 Gustav-Heinemann-Brücke (Berlin)
 Gustav-Heinemann-Brücke (Essen)
 Gustav-Heinemann-Brücke (Minden)
 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke (Nürnberg)